Eine Brustoperation ist im weiteren Sinne jede Operation der Brust, im engeren Sinne eine Operation der weiblichen menschlichen Brust. Dazu gehören:
 Brustvergrößerung
 Brustverkleinerung
 Brustrekonstruktion
 Brustamputation, siehe Mastektomie
 Bruststraffung, siehe Mastopexie